Manikganj (stad), een stad in Bangladesh
 Manikganj (zila), een district van Bangladesh